Sunchariot — фолк/блэк-метал-группа из Ростова-на-Дону.

История 
Музыкальный коллектив Sunchariot был основан в 1996 году Станиславом Ивановым (гитара, вокал) и Денисом Шаповаловым (гитара) после распада блэк-метал-группы Sacrificed. Вскоре к Sunchariot примкнули ударник Константин «Scur» Константинов и Ольга Баранжиева (флейта). Таким составом в июне 1997 года было записано демо Betrayal Light of Fertile Ground.

В октябре 1997 года был подписан контракт с канадским лейблом Soundscape Musica Canada, который в 1998 переиздал демо 1997 года на CD. Вышедший в июле 1998 года, «Betrayal Light of Fertile Ground» стал первым русским блэковым релизом, поразившим берега Северной Америки.

В 1998 году к Sunchariot присоединился новый гитарист — Вадим Черников. А в ноябре того же года приняли участие в фестивале в Москве Rock-City Fest II: «Black Metal Invasion».

В мае 1999 года была завершена запись над дебютным полноформатным альбомом Harvest, который был в 2001 году издан российским лейблом Irond Records вместе с демо «Betrayal Light of Fertile Ground».

Дискография 
 1997 — Betrayal Light Of Fertile Ground (демо)
 1999 — Harvest (записан в 1999, издан в 2001 году)
 2003 — Right Sun:Ritual Head
 2004 — Exorcism

Состав

Настоящий состав 
 Станислав Иванов — вокал
 Вадим Черников — гитара
 Денис Шаповалов — гитара
 Николай Власкин — бас
 Константин Константинов — ударные
 Ольга Баранжиева — флейта

Примечания

Ссылки 
 Sunchariot на Encyclopaedia Metallum

Блэк-метал-группы России
Фолк-метал-группы России
Музыкальные коллективы Ростова-на-Дону
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году